1-й Кубок президента Республики Казахстан проходил с 26 апреля по 29 апреля 2008 года в Алматы. В турнире принимали участие 8 юношеских команд (игроки не старше 1992 года рождения).

Участники

Формат 
Турнир проводился в два этапа. На первом этапе 8 команд — участниц турнира были разбиты на три группы (А и В), по 4 команды в каждой. Соревнования первого этапа проводились по круговой системе.

На втором этапе команды, занявшие в своих группах 1-е места выходят в финал, а две команды занявшие 2-е места борются за 3-е место.

Стадионы 
Матч открытия и финал прошли на Центральном стадионе. Остальные матчи проходили на стадионе «КазЭУ им. Рыскулова».

Групповой этап

Группа А

1 Тур

2 Тур

3 Тур

Группа В

1 Тур

2 Тур

3 Тур

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал 

{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto;"
|-
!Победитель Кубка президента Казахстана по футболу2008
|-
|Бешикташ(Стамбул)Первый титул|}

 Итоговое положение 

 Награды 
 Лучший игрок турнира Эндрю Эрики (Оле Бразил)
 Бомбардир турнира Аплер Чакыроглу (Бешикташ;5 мячей)
 Лучший вратарь турнира Лев Горелик (Зенит)
 Лучший защитник турнира Озмен Сезер (Бешикташ)
 Лучший полузащитник турнира Пётр Тен (ЦСКА)
 Лучший нападающий турнира Томас Верхайт (АДО Ден Хааг)
 Приз зрительских симпатий'''
 Алибек Самбиев (Цесна)

2008
Апрель 2008 года
Европейский футбол в сезоне 2007/2008
Футбол в Азии в 2008 году
Международные спортивные соревнования в Алма-Ате